

Codici 
 QU – codice vettore IATA di East African Airlines
 qu – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua quechua
 QU – codice ISO 3166-2:GW della Regione di Quinara (Guinea-Bissau)

Altro 
 Qu – nome italiano della lettera Q
 Qu – fiume della Cina
 Qū – sostanza usata tradizionalmente in Cina per la fermentazione per bevande alcoliche